F93 ist die Bezeichnung folgender Automodelle:

 Auto Union DKW F 93, von 1955 bis 1959 hergestellter Pkw
 BMW 8er der Baureihe Gran Coupé M (2018) nach der Werksbezeichnung
 Ferrari F93A, Formel-1-Rennwagen